Xenolophium — рід грибів родини Melanommataceae. Назва вперше опублікована 1925 року.

Класифікація 
До роду Xenolophium відносять 10 видів:

 Xenolophium americanum
 Xenolophium applanatum
 Xenolophium guianense
 Xenolophium laeve
 Xenolophium lanuginosum
 Xenolophium leve
 Xenolophium pachythele
 Xenolophium pseudotrichioides
 Xenolophium samuelsii
 Xenolophium verrucosum

Примітки

Джерела 

 Stevens, F.L. 1925. Hawaiian fungi. Bulletin of the Bernice Bishop Museum. 19:1-189 - P.96

Роди грибів